Hafenöd ist der Ortsname von:

 Hafenöd (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hafenöd (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hafenöd (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hafenöd (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hafenöd (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern